0x10c è un videogioco sviluppato e mai pubblicato dalla Mojang. Fu annunciato il 3 aprile del 2012 da Markus Persson.

Sarebbe stato dotato di un sistema di economia avanzato e di modalità di gioco singola e online.
Il gioco parla del risveglio dell'umanità dopo un sonno profondo.

Modalità di gioco 
Le caratteristiche del gioco includevano le battaglie spaziali, quelle con spade laser ed un universo da esplorare. Il gioco includeva anche un'emulazione di un processore 16 bit che si poteva usare accedendo ai monitor sparsi sulla mappa.

Sviluppo 
Nel dicembre del 2012, Markus "Notch" Persson annunciò che fermarono lo sviluppo del gioco per poter dedicare più tempo al progetto del videogioco Minecraft.

Il 13 ottobre 2012, Persson pubblicò un gameplay di 0x10c ed il 26 ottobre dello stesso anno anche un primo test della modalità multigiocatore direttamente su Twitch.tv.

In un'intervista svolta dal sito web Polygon Persson disse che lo sviluppo di 0x10c fu definitivamente abbandonato e che lo riprenderanno solamente se qualche dipendente della Mojang fosse interessato al suo posto di lavoro.

Arte 

"Lo stile dei pixel si incontra con il 3D" disse Jonatan Pöljö, designer del gioco.

Musica 

Il 15 settembre 2014, Daniel Rosenfeld compose e pubblicò la musica per il gioco sulla sua pagina di Bandcamp.

Note

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi annullati